Assassini, nome comune della setta musulmano-sciita dei Nizariti
 Assassini,  cortometraggio sovietico del 1964 di Andrej Tarkovskij
 Assassini, confraternita della saga videoludica di Assassin's Creed

Pagine correlate 
 Assassin
 Assassino (disambigua)

Altri progetti